Service de nuit peut désigner :
 Service de nuit, film franco-suédois réalisé par Henri Fescourt en 1931, sorti en 1932 ; c'est la version française alternative de Trötte Teodor, film franco-suédois réalisé par Gustaf Edgren, sorti en 1931.
 Service de nuit, film français réalisé par Jean Faurez en 1943, sorti en 1944.
 Le service de nuit peut désigner également un service de transport en commun chez certains réseau de transports.